Каспер Хёер Нильсен (; ) — датский футболист, защитник клуба «Спарта».

Клубная карьера 
Хёер — воспитанник клубов «Скъёд» и «Копенгаген». В 2012 году он был включён в основной состав последних. Летом 2013 года для получения игровой практики Каспер на правах аренды перешёл в «Брёнсхёй». 28 июля в матче против «Силькеборга» он дебютировал в Первом дивизионе Дании. Летом 2014 года Хёер перешёл в «Люнгбю». 25 июля в матче против «АБ Гладсаксе» он дебютировал за новый клуб. 11 октября 2015 года в поединке против «Хельсингёра» Каспер забил вой первый гол за «Люнгбю». По итогам сезона он помог клубу выйти в элиту. 9 сентября 2016 года в матче против «Раннерс» он дебютировал в датской Суперлиге.

В начале 2018 года Хёер перешёл в «Орхус». 12 февраля в матче против «Хобро» он дебютировал за новый клуб. 16 сентября в поединке против «Хорсенс» Каспер забил вой первый гол за «Орхус».

Летом 2021 года Хёер перешёл в пражскую «Спарту». 24 июля в матче против «Сигмы» он дебютировал в Гамбринус лиге. 14 августа в поединке против «Сигмы» Каспер забил свой первый гол за «Спарту».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Спарты»

Футболисты Дании
Игроки ФК «Брёнсхёй»
Игроки ФК «Орхус»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Люнгбю»